Eldora Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Eldora Township (Iowa)
 Eldora Township (North Carolina)